Philippus (Grieks: Philippos, letterlijk: paardenliefhebber) was de naam van verschillende koningen van Macedonië:
 Philippus I van Macedonië (645–639 v.Chr.).
 Philippus II van Macedonië (359–336 v.Chr.), vader van Alexander de Grote.
 Philippus V van Macedonië (221–179 v.Chr.).